Нерушай — річка в Україні
 Нерушай — село, Одеська область, Татарбунарський район